Официальным флагом Сен-Пьер и Микелона, как заморской территории Франции, является французский триколор. 

На неофициальном флаге изображён корабль «Гранд-Эрмин» на котором 15 июня 1536 года Жак Картье подошёл к острову Сен-Пьер. Три флага, размещённые у древка, символически показывают происхождение большинства жителей островов (сверху вниз) — баски (флаг Страны Басков), бретонцы (флаг Бретани) и норманны. Флаг разработан в 1982 году, автор — Андре Патюрел.

Ссылки 
 Saint-Pierre and Miquelon 

Флаг
Неофициальные флаги